Aikins ist der Familienname folgender Personen: 

 James Albert Manning Aikins (1851–1929), kanadischer Politiker, Vizegouverneur von Manitoba
 James Cox Aikins (1823–1904), kanadischer Politiker, Vizegouverneur von Manitoba
 Jonathan Kwesi Aikins (* 1989), deutscher Schauspieler
 Justin Aikins (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler 
 William Henry Beaufort Aikins (1859–1924), kanadischer Arzt, Herausgeber und Begründer der Strahlenheilkunde in Kanada
 William Thomas Aikins (1827–1897), kanadischer Chirurg
 Luke Aikins (* 1973), US-amerikanischer Fallschirmspringer und Stuntman

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aikins (Kansas), im Pottawatomie County
 Aikinsville, im Morgan County, Missouri